Диатрóпика (от греч. diatropos — разнообразный) — наука о разнообразии и его закономерностях, то есть общих свойствах сходства и различия, которые обнаруживаются в ряде совокупностей объектов. Понятие об этой науке предложено Ю. В. Чайковским на основе работ С. В. Мейена и своих собственных. Диатропика предоставляет фундамент многообразия форм существования и проявления жизни. Являясь частью структурализма, диатропика служит одним из инструментов исследования, дающим определенный аспект видения исследуемой совокупности предметов или явлений.

История 
Категория многообразия являлась объектом анализа ряда исследователей, однако первое научное определение в конце XVII века ей дал Лейбниц, включив в свою философскую систему «единства и разнообразия».

В советско-российской традиции проработка феномена разнообразия была связана с именем С. В. Мейена, попытавшегося интегрировать то общее, что было ранее найдено в конкретных областях (общее в химических элементах, геологических толщах, биологических видов, языков и т. д.) и то, что Мейен называл рефренной структурой разнообразия. Мейен строил эволюционные геологические и биологические модели как механизмы преобразования конкретных разнообразий в историческом времени, используя широкий спектр научного знания.

Понятие диатропики как отдельной науки ввёл в 1990 году философ и историк науки Ю. В. Чайковский, понимающий под разнообразием «совокупность отношений различия и сходства между элементами этого множества». В его версии отношения сходства и различия определяются как диатропические: «Разнообразие имеет свои собственные законы, достаточно общие и существенные, но не формальные и строго однозначные. Разнообразие не хаос, но и не космос. Оно как бы цемент, скрепляющий здание, как материальных объектов, так и представлений о них». Разрабатывая идею упорядоченности наблюдаемого, Ю. В. Чайковский выделяет три типа: линейный, параллельный, иерархический, обосновывая их достаточность для формулировки разнообразия. В своих рассуждения он проводит аналогию из сферы психологии: каждая психологическая традиция обладает уникальными особенностями, но имеет единый объект исследования — человеческое поведение. Узнавание новых граней поведения, обусловленное иным подходом, иным инструментарием, дает возможность углубиться в понимание природы изучаемых феноменов. Ключевым фактором при этом является то, что за каждым из методов сохраняется свобода поиска в рамках их традиций.

Диатропика оперирует понятием «ряд» так же, как другие науки — понятием «факт». Основной прием — сопоставление рядов, основной вопрос в рамках этого сопоставления: «У кого как?».

Основные разделы 
Диатропика содержит 4 основных раздела:

 Выявление разнообразия. Некоторые науки, например, теория эволюции, изучают общие свойства объектов, а разнообразие не включают в фокус внимания, полагая его несущественным. В таких случаях задача диатропики заключается в доказательстве наличия разнообразия и признании значимости его критерия: «если признать, что свойства организмов бывают полезными, бесполезными и вредными, то теория естественного отбора сама собой перестает быть общей основой теории эволюции. Это важно и в других науках: если признать, что нельзя требовать от людей одинакового поведения, то некоторые социальные науки изменят содержание».
 Классификация. Раздел, занимающийся сравнением строения объектов и их разнообразия, основной инструмент — меронотаксономический анализ. Работа строится на основном понятии «мерон» (класс частей), введенном Мейеном по аналогии с понятием «таксон»: таксон объекта, имеющего части, имеет мероны: объект «позвоночные» может иметь части:  плавник, ласт, лапу, крыло, ногу, руку; а таксон «позвоночные» в таком случае имеет мерон «конечность». Также Мейен вводит понятие «рефрена» — повторяемость общих свойств меронов у ряда таксонов, относящихся к разным объектам, например, мерон «ласта» имеет отношение к таксонам: ихтиозавр, кит, пингвин.
 Выявление ядра и периферии. Диатропическая форма: «ядро + периферия» свойственна также структуре личности и составляющим интеллекта. Корректно сформированное ядро определяет их стабильность, периферия, в зависимости от обширности, — качество, коммуникабельность и пластичность. В такой модели возможно наличие нескольких ядер.
 Случайность и разнообразие. Диатропика также занимается упорядочиванием случайных явлений по типам и степеням случайности, замещая этим процессом вычисление средних величин и вероятностей. Согласно диатропике, случайное в одном смысле явление может быть неслучайным в другом. В ряду знаков числа «пи» каждая цифра встречается с вероятностью 1/10 и предсказать ее в еще невычисленном знаке невозможно (случайность), но каждый знак можно вычислить (неслучаен).

А также несколько дополнительных разделов:

 Выявление тенденций, то есть общих закономерностей, допускающих исключения.
 Предсказание неизвестных форм. Ч. Дарвин, описав андродиэцию у животных, предсказал и позже нашел ее у растений: «Если существуют растения, особи которых являются гермафродитными и мужскими, они могли бы быть выделены как андродиэцичные».
 Описание эволюции («актиреф»). Рефрен понимается в диатропике как исходное понятие эволюционизма, рефрены определяют ее системность, превращая набор единичных явлений в закономерность. . Если речь идет о биологическом объекте, то актиреф имеет две формы: развитие особи (онтогенез) и эволюцию .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наука XX века
Наука XXI века
Философия
Психология
Биологическая систематика